

Cinema e televisione
 Eye in the Sky – film del 2007 diretto da Yau Nai-hoi
 Il diritto di uccidere (Eye in the Sky) – film del 2015 diretto da Gavin Hood
 Eye in the Sky – serie televisiva cinese del 2015

Musica
 Eye in the Sky – album dei The Alan Parsons Project del 1981
 Eye in the Sky – singolo dei The Alan Parsons Project tratto dall'omonimo album

Letteratura
 L'occhio nel cielo (Eye in the Sky) – romanzo del 1957 scritto da Philip K. Dick